

Persone
 Enrique Guaita (1910-1959) – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Gianna Guaita (1911-...) – ginnasta italiana
 Leandro Guaita (1986) – calciatore argentino
 Maria Pia Lai Guaita (1936) – scrittrice italiana
 Raffaele Guaita (1922-1996) – calciatore italiano
 Stanislas de Guaita (1861-1897) – esoterista e poeta francese di origini italiane
 Vicente Guaita (1987) – calciatore spagnolo

Edifici 
Guaita, Rocca o Prima Torre – una delle torri della Città di San Marino

Altro
 Villa Guaita – villa di Firenze, in zona Galluzzo